Digitale Gesellschaft steht für die Organisationen:
Digitale Gesellschaft (Deutschland)
Digitale Gesellschaft (Schweiz)
Für den sozialwissenschaftlichen Begriff Digitale Gesellschaft siehe Informationsgesellschaft